Михаил Куди́нов:
 Кудинов, Михаил Александрович (1923—1987) — советский учёный в области ботаники.
 Кудинов, Михаил Андреевич (1904—1975) — советский и компартийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Кудинов, Михаил Павлович (1922—1994) — советский поэт, переводчик. Был осуждён «за групповую антисоветскую агитацию», один из организаторов забастовки на руднике Джезказган в поддержку Кенгирского восстания заключённых.